Горюшкино — название нескольких населённых пунктов:
 Горюшкино — деревня в Макарьевском районе Костромской области.
 Горюшкино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Горюшкино — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Горюшкино — одно из исторических названий дер. Горушки Алексинского района Тульской области.

См. также 
 Горюшкин